«Павел Корчагин» — советский цветной художественный фильм по книге Николая Островского «Как закалялась сталь», снятый в  году, вторая по счёту экранизация этого романа.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1920—1930 гг. Прикованный к постели смертельной болезнью Павел Корчагин вспоминает о славных днях своей боевой юности: об участии в революционной борьбе, о боях с белополяками, о строительстве зимой железной дороги для спасения города от холода и голода, о самоотверженном труде и нечеловеческой усталости, суровом быте военного коммунизма и о своей трудной любви. 
Корчагин постепенно теряет зрение, но решает закончить работу над книгой своих воспоминаний.

В ролях 
 Василий Лановой — Павел Корчагин
 Эльза Леждей — Рита Устинович
 Тамара Страдина — Тоня Туманова
 Владимир Маренков — Иван Жаркий
 Павел Усовниченко — Жухрай Дмитрий Милютенко — Токарев Александр Лебедев — Николай Окунев Лев Перфилов — Франц Клавичек Виктор Степанов — Вихрастый Лидия Пикторская — Мать Корчагина В эпизодах 
 Д. Варенюк
 Николай Гринько — Станционный чекист Евгений Михайлов — Сергей Брузжак Леонид Пархоменко — Холява, чекист Ада Роговцева — Христина Константин Степанков — Аким Валентина Телегина — Самогонщица Григорий Тесля — Председатель губисполкома Леонид (Лазарь) Усач — Сухарько, гимназист, приятель Лещинского Феликс Яворский — Виктор Лещинский Николай Муравьёв — Полковник Черняк (нет в титрах)
 Евгений Моргунов — Урка'' (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Константин Исаев
 Режиссёр: Александр Алов, Владимир Наумов
 Оператор: Илья Миньковецкий, Сурен Шахбазян
 Композитор: Юрий Щуровский
 Художник: Вульф Агранов
 Звукооператор: Ариадна Федоренко
 Художник по костюмам: Ольга Яблонская
 Директор фильма: Бернард Глазман

Факты 
 На роль Павки Корчагина изначально был утверждён Георгий Юматов, который даже начал сниматься, пока внезапно не заболел. Ситуация вынудила режиссёров Алова и Наумова срочно искать замену. Нашли её в соседнем павильоне, где проходили съёмки фильма «Триста лет тому...», в котором снимался студент 3-го курса щукинского училища Василий Лановой. Замена актёра главной роли на долгое время рассорила Юматова с Лановым Помириться актёры смогли только на съёмках фильма Владимира Рогового «Офицеры».
 Василий Лановой отлично справился с этой задачей. Своим исполнением он как бы осовременил этот классический образ комсомольца двадцатых годов, вдохнул в него новую жизнь, ничего не утратив из литературного образа.

См. также 
 Как закалялась сталь (роман)
 Как закалялась сталь (фильм, 1942)
 Как закалялась сталь (фильм, 1973)

Примечания

Источники 
 Павел Корчагин // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 40—41.

Фильмы СССР 1956 года
Фильмы Александра Алова
Фильмы Владимира Наумова
Экранизации романа «Как закалялась сталь»
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы по сценариям Константина Исаева
Фильмы киностудии имени А. Довженко